

Cinema e televisione 
 Boogeyman - L'uomo nero (Boogeyman) – film del 2005 diretto da Stephen Kay
 Boogeyman 2 - Il ritorno dell'uomo nero (Boogeyman 2) – film del 2008 diretto da Jeff Betancourt
 Boogeyman 3 – film del 2009 diretto da Gary Jones
 Boogeyman - La leggenda dell'uomo nero di Jeffery Scott Lando (2012) – FilmTV

Personaggi immaginari 
 Boogeyman – nome con cui è conosciuto negli Stati Uniti l'Uomo nero, una creatura leggendaria cattiva e oscura
 Bogeyman – personaggio immaginario della serie di videogiochi Silent Hill

Wrestling 
 The Boogeyman – wrestler statunitense

Pagine correlate 
 The Boogeyman
 L'Uomo Nero